
Улица Ви́йциема () — улица в Видземском предместье города Риги, в историческом районе Тейка. Пролегает в северо-восточном направлении, параллельно улицам Берзпилс и Ропажу. Пересекается только с улицей Палму.

Согласно официальным документам, длина улицы — . На всём протяжении асфальтирована, разрешено двустороннее движение. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Застроена преимущественно многоквартирными жилыми домами.

История 
Улица Вийциема упоминается с 1934 года. Она названа в честь старинного волостного центра Вийциемс; переименований улицы не было.

В настоящее время к улице официально относится только участок от улицы Палму до безымянного проезда у Чиекуркалнского рынка, однако исторически она пролегала и по другую сторону улицы Палму, начинаясь на нынешней территории средней школы № 45.

Примечательные объекты 
 Дом № 1 — пожарная часть (построена в 1959 г.).
 Дом № 1a — хранилище вещей (малогабаритные склады) «Safe box».

Примечания 

Улицы Тейки